Lužan je lahko:

 Lužan, priimek več znanih ljudi 
 Lužan Biškupečki, naselje na Hrvaškem
 Lužan, naselje na Hrvaškem